Далента Джэмерал «Ди Джей» Стефенс (; род. , Киллин, Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Карьера 
Далента Стефенс выпускник школы Харкер Хайтс (Техас, США). В школьные годы выделялся среди своих сверстников, посещающих баскетбольную секцию, своим невероятным прыжком, хорошими атлетическими данными. Вскоре, тренер «Мемфис Тайгерс» Джош Пастнер, пригласил его в студенческую команду университета Мемфиса.

За четыре года обучения в университете, Стефенс провел 129 матчей за «Мемфис Тайгерс», в среднем набирая по 4 очка, 3.4 подбора, 1.2 блокшота за 13.2 минуты игрового времени.

В сезоне 2011/2012 данк Стефенса в матче с командой «Ксавьер» 4 февраля был признан Данком года. На преддрафтовых просмотрах в 2013 году Стефенс побил рекорд НБА по высоте прыжка — как с места (101.6 см), так и с разбега (116.84 см). Однако Стефенс так и не был выбран на драфте НБА и отправился в Летние лагеря, где играл в составе «Майами Хит» и «Даллас Маверикс».

В августе 2013 Стефенс подписал контракт с греческим «Илисиакосом», но уже в марте прервал его, получив предложение из НБА. Отыграв 10 дней за «Милуоки Бакс», Стефенс не получил продления контракта и вновь вернулся в Европу, на этот раз в Турцию, где играл за «Анадолу Эфес» до конца сезона 2013/2014.

Сезон 2014/2015 Стефенс начал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», однако после окончания предсезонных сборов был вынужден искать новую команду, подписав контракт с «Зенитом». В 21 матчах за петербургскую команду, Стефенс в среднем набирал 6,7 очка и 5,3 подбора за игру.

В сентябре 2015 года Стефенс был приглашён в тренировочный лагерь «Кливленд Кавальерс», но в итоговую заявку команды не попал.

В октябре 2015 года стал игроком «Кантон Чардж». В 27 играх Стефенс набирал 8,2 очка, 4,9 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за игру.

Сезон 2015/2016 Далента заканчивал в составе «Айова Энерджи».

В августе 2016 года «Мемфис Гриззлис» объявил о подписании со Стефенсом, но в октябре был отчислен из команды.

В ноябре 2016 года Стефенс подписал контракт с «Будивельником». В составе киевской команды стал чемпионом Украины, а также был включён в символическую пятёрку украинской Суперлиги. В Кубке Украины завоевал серебряные медали и вошёл в символическую пятёрку турнира.

7 марта 2017 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд украинской Суперлиги». По итогам голосования болельщиков Стефенс попал в состав команды «Северо-Восток». В этом матче Далента провёл почти 9 минут, за которые он набрал 12 очков и совершил 1 подбор.

Сезон 2016/2017 Стефенс заканчивал в пуэрто-риканском клубе «Вакерос де Баямон».

В июле 2022 года Стефенс вернулся в «Прометей».

Происшествия 
В октябре 2016 года Стефенс арестован по обвинению в домашнем насилии. Женщина рассказала полиции, что между ней и Стефенсом произошла ссора, во время которой он схватил её за шею и повалил на землю.

Достижения 
  Чемпион Украины (2): 2016/2017, 2020/2021
  Чемпион Франции: 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка Украины: 2016/2017
  Обладатель Суперкубка Украины: 2021

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Profile at Eurobasket.com
 Memphis bio
 Ди Джей Стефенс. Одним прыжком в профессионалы

Баскетболисты США
Игроки БК «Илисиакос»
Игроки «Мемфис Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки «Вакерос де Баямон»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки «Мемфис Хастл»
Игроки БК «Прометей»
Игроки БК «Фос Прованс»